San Giuliano peut désigner:

 San-Giuliano, commune française de la Haute-Corse et la Collectivité de Corse ;
 San Giuliano del Sannio, commune de la province de Campobasso dans la région Molise en Italie ; 
 San Giuliano di Puglia, commune de la province de Campobasso dans la région Molise en Italie ;
 San Giuliano Milanese, ville de la ville métropolitaine de Milan dans la région Lombardie en Italie ;
 San Giuliano Terme, ville de la province de Pise dans la région Toscane en Italie ;

Voir aussi